Nervio puede referirse a:

 Nervios, tribu belga del siglo I a. C.
Nervio, en medicina, es un conjunto de fibras nerviosas o axones.
Nervio: En biología, son los conductos o Nervaduras que presentan las hojas de las plantas.
Nervio, en mecánica, es la parte saliente de una pieza que tiene por finalidad aumentar su resistencia o rigidez.
Nervio, en mecánica, cada uno de los dientes de un eje nervado o de un cubo nervado.
Nervio, en náutica, es un tipo de cabo.
Nervio, en arquitectura, es un elemento constructivo.